Юлий Гессен: Гессен, Юлий Исаакович (Егид Исаакович; 1870—1931) — крупный российский предприниматель, директор пароходного общества «Кавказ и Меркурий», общественный деятель.
 Гессен, Юлий Исидорович (1871—1939) — российский историк, двоюродный брат И. В. Гессена.